

Cinema
Scala al paradiso (A Matter of Life and Death) – film del 1946 diretto da Michael Powell e Emeric Pressburger

Musica
A Matter of Life and Death – album degli Iron Maiden

Televisione
A Matter of Life and Death – film per la televisione statunitense del 1981 diretto da Russ Mayberry